Финал Кубка СССР по футболу 1961 состоялся 29 октября 1961 года. Донецкий «Шахтёр» переиграл московское «Торпедо» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 

Сталинский «Шахтёр» и московское «Торпедо» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они лишь раз сходились на какой-либо из стадий этого турнира: в 1/8 финала Кубка СССР 1958 года «Торпедо» одержало гостевую волевую победу (2:1), проигрывая после первого тайма, и вышло в четвертьфинал.

Игра началась с атаки футболистов «Торпедо», но ещё на 1-й минуте горняки успели провести атаку, завершившуюся взятием ворот москвичей. Отличился Анатолий Родин, отправивший мяч под перекладину. Автозаводцы бросились отыгрываться, но надёжно играли оборона и голкипер горняков. Под занавес первого тайма москвичам всё же удалось восстановить равновесие в матче: по правому флангу Геннадий Гусаров отдал передачу на Славу Метревели, и тот забил в дальний угол ворот «Шахтёра».

После перерыва футболисты «Торпедо» продолжили свои атаки. Но на 64-й минуте к мячу, оказавшемуся «бесхозным» в штрафной «Торпедо», первым подоспел форвард «Шахтёра». К нему опрометчиво бросился вратарь москвичей Анзор Кавазашвили, за 4 минуты до эпизода вышедший на замену, но мяч после удара Ананченко минует голкипера и влетает в сетку ворот. На 70-й минуте горняки разыгрывали красивую комбинацию при участии Родина и Юрия Захарова, на завершающей стадии которой Ананченко головой забивает третий гол в ворота «Торпедо». Счёт не изменился до конца встречи и «Шахтёр» впервые в своей истории стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1961
СССР
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Торпедо» Москва
События 29 октября
Октябрь 1961 года
1961 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве